Sulejmanović est un patronyme bosniaque composé du prénom  et du suffixe patronymique slave -vić (« fils de Sulejman »).

Il est porté notamment par :
 Emir Sulejmanović (né en 1995), joueur de basket bosnien.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bosniaque